Hawthorn (Pensilvânia)
 Hawthorn Woods

Desambiguação